Jabugo es un municipio español de la provincia de Huelva (España).

Denominación de Origen Protegida Jabugo. Es la D.O.P del jamón que se produce en el municipio y resto de municipios de su entorno natural.